Philocheras är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Stebbing 1900. Philocheras ingår i familjen Crangonidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Tiofotade kräftdjur
Philocheras